Tikansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tikansaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Tikansaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,51, long 27,50), 
 Tikansaari (ö i Kajanaland), 
 Tikansaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Tikansaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Tikansaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,15, long 28,61), 

Robotskapade Finlandförgreningar